Классика наследия НХЛ 2014 () — матч регулярного чемпионата НХЛ под открытым небом который состоялся 2 марта 2014 года между двумя канадскими командами, «Ванкувер Кэнакс» и «Оттава Сенаторз». Матч прошёл на олимпийском стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере. Для обеих команд это был первый матч Классики наследия и первым проводимым под открытым небом. Технически данная игра не является под открытым небом, так как стадион Би-Си Плэйс оснащён раздвижной крышей, которая была закрыта во время матча.

Составы команд

Отчёт

Примечания

См. также 

 Зимняя классика НХЛ 2014
 Стадионная серия НХЛ 2014

Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Ванкувере
Классика наследия НХЛ